Улица Ефре́мова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ефремова — улица в Москве.
 Улица Ефремова — улица в Наро-Фоминске.
 Улица Ефремова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Ефремова — улица в Новочеркасске.
Улица Ефремова - улица в Тарусе.
 Улица Ефремова — улица в Ульяновске.
 Улица Ефремова — улица в Шадринске.

Украина 
 Улица Ефремова — улица в Донецке.
 Улица Академика Ефремова — улица во Львове.
 Улица Ефремова — улица в Симферополе.

Белоруссия 
 Улица Ефремова — улица в Гомеле.